Adolf Heyduk (1835-1923) – poeta e scrittore ceco
 Bronisław Heyduk (1909-1984) – pittore polacco 
 Josef Heyduk (1904-1994) – scrittore ceco
 Jaroslav Heyduk (1863-1918) – agronomo ceco